Air de la Reine de la nuit est une appellation générique pouvant faire référence à :
 O zittre nicht, mein lieber Sohn, premier air de la Reine de la nuit dans l'opéra La Flûte enchantée de Mozart ; 
 Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, deuxième air de la Reine de la nuit et le plus connu, c'est de ce fait cet air que désigne communément l’expression « Air de la Reine de la nuit ».